Tatung kan syfta på:

 Tatung (företag) – ett multinationellt företag i Taiwan
  Tatung – en tidigare romaniserat av Datong, se Datong (olika betydelser)

WP:Projekt Kina